David Bull est un nom pouvant désigner:

 (né en 1944), commissaire scout anglais
 (né en 1951), artiste d'ukiyo-e britannique
 (né en 1957), ingénieur et professeur anglais
David Bull (né en 1969), présentateur de télévision et homme politique anglais

Voir aussi

Bull, David